Pangea, naziv za superkontinent koji je postojao tijekom era paleozoika i mezozoika 
 Pangaea Ultima, moguće budući globalni superkontinent
 Pangea (kabelski sustav), podmorski telekomunikacijski kabelski sustav povezivanja Nizozemske i Danske s Velikom Britanijom
 Pangea Software, softverska tvrtka s naglaskom na iOS i Macintosh igre
 Pangea Recordings, izdavačka kuća
 Pangaea (planina), planina u grčkoj mitologiji
 Pangaea (album), album Milesa Davisa iz 1975.
 Pangaea (sastav), australski punk/metal sastav
 Pangea (jahta)